Monochaetiella är ett släkte av svampar. Monochaetiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monochaetiella